Стецковка () — село, Стецковский сельский совет, Сумский район, Сумская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5924787101. Население по переписи 2001 года составляло 3702 человека.

Является административным центром Стецковского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Кардашовка, Радьковка, Рыбцы и Шевченково.

Географическое положение 
Село Стецковка находится на берегу реки Олешня в месте впадения в неё реки Каланчак,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположены сёла Рудневка и Кровное,
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположен посёлок Песчаное (Сумский городской совет).
На расстоянии до 1 км расположены сёла Радьковка и Кардашовка.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 Село Стецковка основано в 1659 году.
 На западной околице села Стецковка, на правом берегу реку Олешня, обнаружено поселение раннего железного века.
 В XIX веке село Стецковка было волостным центром Стецковской волости Сумского уезда Харьковской губернии. В селе была Вознесенская и Димитриевская церковь.

Экономика 
Производства:
 Спиртзавод (не работает) (спирт, углекислый газ) Расположен прямо на трассе «Сумы-Курск», основан этническим французом Де-Коннором. Выше по склону была расположена летняя резинденция хозяина завода, на данный момент осталась только водокачка, развалины кирпичной ограды, и т. н. «Панский сад».
 Зверохозяйство (песцы, норки) в 1990 году демонтировано.
 Консервный (засолчный) завод (практически не функционирует).
 Комбикормовый завод.
 Колхоз им. Горького — в 1994 году распаёван, один из фермеров — Кривцов С.
 Молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа.

Достопримечательности 
 Свято-Дмитровская церковь (на правом берегу)

Известные люди 
В селе родился украинский журналист и публицист С. В. Руденко.

Примечания

Ссылки 
 Историческая информация о селе Стецковка